Göran Pettersson och liknande namn kan syfta på

Göran Petterson (1898–1968), svensk socialdemokratisk riksdagsman och politiker
 Göran Pettersson (född 1960), svensk moderat riksdagsman och politiker
Göran Pettersson (tyngdlyftare) (född 1961), före detta svensk tyngdlyftare, har numera namnet Lars-Göran Jaxéus

Se även
 Göran Petersson (olika betydelser)